El Sufragio kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Sufragio, Sonora, Huatabampo, 
 El Sufragio, Sinaloa, El Fuerte, 

Robotskapade Mexikoförgreningar